Ел Буитре има више значења:

 Ел Буитре (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Буитре (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Буитре (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Буитре (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику